Пресиан:

 Пресиан — хан Болгарии с 836 по 852 год
 Пресиан II — последний царь Первого Болгарского царства